Bowman Field peut faire référence à :
 Bowman Field, un aéroport situé à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis ;
 Bowman Field, un aéroport situé à Livermore Falls, dans le Maine, aux États-Unis ;
 Bowman Field, un aéroport situé à Anaconda, dans le Montana, aux États-Unis ;
 Bowman Field, un stade de baseball situé à Williamsport, en Pennsylvanie, aux États-Unis.